El término Campiña Sur puede referirse a:

 Campiña Sur Cordobesa, una comarca de la provincia de Córdoba en Andalucía, España;
 Campiña Sur de Extremadura, una comarca de Extremadura en la provincia de Badajoz, España.